Diogma är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Edwards 1938. Diogma ingår i familjen mellanharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mellanharkrankar
Diogma